La Copa del Golfo se puede referir a dos torneos de fútbol:
Copa de Clubes Campeones del Golfo, para clubes.
Copa de Naciones del Golfo, para equipos nacionales.